Дуванов — русская фамилия.

Известные носители 
 
 Дуванов, Павел Антонович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Дуванов, Сергей Владимирович (род. 1953) — казахстанский журналист.
 
 Дувановы (дворянский род)